Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 2012.

Титулу освојену претходне године одбранио је Новак Ђоковић и трећи пут освојио турнир. У финалу је савладао Рафаела Надала са 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5.

Списак носилаца 

  Новак Ђоковић (победник)
  Рафаел Надал (финале)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Енди Мари (полуфинале)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Марди Фиш (друго коло)
  Јанко Типсаревић (треће коло)
  Николас Алмагро (четврто коло)
  Хуан Мартин дел Потро (четвртфинале)
  Жил Симон (друго коло)
  Александар Долгополов (треће коло)
  Гаел Монфис (треће коло)
  Енди Родик (друго коло, повукао се због повреде леве ноге)
  Џон Изнер ''(треће коло)

<ol start=17>
 Ришар Гаске ''(четврто коло)
 Фелисијано Лопез ''(четврто коло)
 Виктор Троицки ''(друго коло)
 Флоријан Мајер (повукао се због повреде кука)
 Станислас Вавринка ''(треће коло)
 Фернандо Вердаско ''(прво коло)
 Милош Раонић ''(треће коло)
 Кеј Нишикори ''(четвртфинале)
 Хуан Монако ''(прво коло)
 Марсел Гранољерс ''(друго коло)
 Хуан Игнасио Чела ''(треће коло)
 Иван Љубичић ''(прво коло)
 Радек Штјепанек ''(прво коло)
 Кевин Андерсон ''(треће коло)
 Јирген Мелцер ''(прво коло)
 Алекс Богомолов млађи ''(друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

|RD1-seed01=9
|RD1-team01= Ј. Типсаревић
|RD1-score01-1=5
|RD1-score01-2=7<sup>14
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Д. Турсунов
|RD1-score02-1=7
|RD1-score02-2=6<sup>12
|RD1-score02-3=3
|RD1-score02-4=4
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=-{Q}-
|RD1-team03= Ј. Цоп
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=4
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=-{WC}-
|RD1-team04= Џ. Дакворт
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= М. Јужни
|RD1-score05-1=5
|RD1-score05-2=7<sup>7
|RD1-score05-3=4
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=3
|RD1-seed06=-{Q}-
|RD1-team06= А. Голубјев
|RD1-score06-1=7
|RD1-score06-2=6<sup>4
|RD1-score06-3=6
|RD1-score06-4=4
|RD1-score06-5=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= А. Сепи
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=3
|RD1-score07-4=1
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=17
|RD1-team08= Р. Гаске
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=6
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=27
|RD1-team09= Х. И. Чела
|RD1-score09-1=7<sup>7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= М. Расел
|RD1-score10-1=6<sup>3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=4
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= И. Куњицин
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=6<sup>12
|RD1-score11-3=0
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= П. Андухар
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=7<sup>14
|RD1-score12-3=6
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= М. Бахингер
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=2
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Р. Свитинг
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Р. Мачадо
|RD1-score15-1=1
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=2
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= Д. Ферер
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=9
|RD2-team01= Ј. Типсаревић
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=7<sup>7
|RD2-score01-4=6
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=-{WC}-
|RD2-team02= Џ. Дакворт
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=6<sup>5
|RD2-score02-4=4
|RD2-score02-5=

|RD2-seed03=-{Q}-
|RD2-team03= А. Голубјев
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=0<sup>-{r}-
|RD2-score03-4=
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=17
|RD2-team04= Р. Гаске|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=3
|RD2-score04-4=
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=27
|RD2-team05= Х. И. Чела
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= П. Андухар
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=3
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Р. Свитинг
|RD2-score07-1=7<sup>7
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=6
|RD2-score07-4=2
|RD2-score07-5=3
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= Д. Ферер
|RD2-score08-1=6<sup>4
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=3
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=6

|RD3-seed01=9
|RD3-team01= Ј. Типсаревић
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3=1
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=17
|RD3-team02= Р. Гаске
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=6
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=27
|RD3-team03= Х. И. Чела
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=2
|RD3-score03-3=1
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= Д. Ферер
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6
|RD3-score04-4=
|RD3-score04-5=

|RD4-seed01=17
|RD4-team01= Р. Гаске
|RD4-score01-1=4
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=1
|RD4-score01-4=
|RD4-score01-5=
|RD4-seed02=5
|RD4-team02= Д. Ферер
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3='''6
|RD4-score02-4=
|RD4-score02-5=
}}

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

|RD1-seed01=4
|RD1-team01= Е. Мари
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Р. Харисон
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=2
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Г. Малис
|RD1-score03-1=6<sup>6
|RD1-score03-2=-{r}-
|RD1-score03-3=
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=7<sup>8
|RD1-score04-2=
|RD1-score04-3=
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= М. Љодра
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Е. Гулбис
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=1
|RD1-score06-3=2
|RD1-score06-4=2
|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Д. Химено-Травер
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3=4
|RD1-score07-4=
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=32
|RD1-team08={{nowrap| А. Богомолов мл.}}
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=19
|RD1-team09= В. Троицки
|RD1-score09-1=4
|RD1-score09-2=6<sup>3
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=7<sup>7
|RD1-score09-5=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Х. К. Фереро
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=7<sup>7
|RD1-score10-3=2
|RD1-score10-4=6<sup>3
|RD1-score10-5=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Г. Гарсија-Лопез
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=0
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= M. Кукушкин
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Т. Белучи
|RD1-score13-1=7<sup>7
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Д. Села
|RD1-score14-1=6<sup>5
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=3
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=-{WC}-
|RD1-team15= М. Матошевић
|RD1-score15-1=6<sup>5
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=3
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=14
|RD1-team16= Г. Монфис
|RD1-score16-1=7<sup>7
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=4
|RD2-team01= Е. Мари
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-score01-4=
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=4
|RD2-score02-4=
|RD2-score02-5=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= М. Љодра
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=4
|RD2-score03-4=5
|RD2-score03-5=6
|RD2-seed04=32
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=1
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=7
|RD2-score04-5=4

|RD2-seed05=19
|RD2-team05= В. Троицки
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=2
|RD2-score05-4=6
|RD2-score05-5=3
|RD2-seed06=
|RD2-team06= M. Кукушкин
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=6
|RD2-score06-4=4
|RD2-score06-5=6

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Т. Белучи
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=0
|RD2-score07-3=4
|RD2-score07-4=2
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=14
|RD2-team08= Г. Монфис
|RD2-score08-1=2
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=4
|RD3-team01= Е. Мари
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3='''6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= М. Љодра
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=0
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=
|RD3-team03=

Група 4

Доња половина

Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= М. Фиш
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Ж. Милер
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=2
|RD1-score02-4=
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= А. Фаља
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=3
|RD1-score03-4=6
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Ф. Фоњини
|RD1-score04-1=3
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=6
|RD1-score04-4=1
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= А. Монтањес
|RD1-score05-1=6<sup>2
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=4
|RD1-score05-4=6<sup>5
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= П. Риба
|RD1-score06-1=7<sup>7
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=6
|RD1-score06-4=7<sup>7
|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=
|RD1-team07={{Nowrap| Ф. Колшрајбер}}
|RD1-score07-1=7
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=6<sup>4
|RD1-score07-5=6
|RD1-seed08=25
|RD1-team08= Х. Монако
|RD1-score08-1=5
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=3
|RD1-score08-4=7<sup>7
|RD1-score08-5=0

|RD1-seed09=-{LL}-
|RD1-team09= Р. де Вуст
|RD1-score09-1=4
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=1
|RD1-score09-4=6
|RD1-score09-5=3
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Ј.-Х. Лу
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=6
|RD1-score10-4=3
|RD1-score10-5=6

|RD1-seed11=-{Q}-
|RD1-team11= Ф. Сера
|RD1-score11-1=6<sup>3
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=5
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= С. Дарсис
|RD1-score12-1=7<sup>7
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=4<sup>-{r}-
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=-{Q}-
|RD1-team13= Џ. Ворд
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=4
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Б. Кавчич
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= А. Манарино
|RD1-score15-1=6
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=5
|RD1-score15-4=4
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=11
|RD1-team16= Х. М. дел Потро
|RD1-score16-1=2
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=7
|RD1-score16-4=6
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= М. Фиш
|RD2-score01-1=6<sup>4
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=6<sup>6
|RD2-score01-4=
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= А. Фаља
|RD2-score02-1=7<sup>7
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=7<sup>8
|RD2-score02-4=
|RD2-score02-5=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= П. Риба
|RD2-score03-1=0
|RD2-score03-2=0<sup>-{r}-
|RD2-score03-3=
|RD2-score03-4=
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=
|RD2-score04-4=
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= Ј.-Х. Лу
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=-{Q}-
|RD2-team06= Ф. Сера
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=2
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Б. Кавчич
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=5
|RD2-score07-3=3
|RD2-score07-4=
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=11
|RD2-team08= Х. М. дел Потро
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=7
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= А. Фаља
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=6<sup>3
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=

Група 6

Група 7

Група 8

Референце 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2012.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно